1564 км, 1564-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1564 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Восточно-Сибирская железная дорога (Забайкальский край). Код 906611
 1564 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Республика Башкортостан). Код 657235